Ирина () — имя ряда святых, мучениц христианской церкви:
 Агапия, Ирина и Хиония Аквилейские (Фессалоникские) — одна из трех сестер, святая мученица, пострадала при императоре Диоклетиане. По преданию, она была сначала отведена «в блудилищный дом», но никто не смел к ней прикоснуться; тогда 1 апреля 304 года она была пронзена стрелами, а её сестёр Агапию и Хионию сожгли на костре. Память её празднуется 16 апреля (по юлианскому календарю);
 Ирина Египетская, мученица III века, была усечена мечом около 270—272 гг. вместе с мученицей Софией Египетской. Память совершается 18 сентября (по юлианскому календарю).
 Ирина Македонская, великомученица, ученица Тимофея, сотрудника апостола Павла, родом из Иллирика, претерпела страдания во время гонений Домициана или Траяна. Память совершается 5 мая (по юлианскому календарю);
 Ирина Римская (ум. ок. 288) — жена св. Кастула, персонаж жития св. Себастьяна.
 Ирина, императрица Византии (VIII век)
 Ирина, императрица Византии (XII век)
 Ирина Каппадокийская (ум. 921) — игуменья константинопольского монастыря Хрисоваланду, память 28 июля (по юлианскому календарю).
 Ирина Томарская (635—653) — святая Римско-Католической церкви, мученица.

Примечания 

Мученики
Святые Единой Церкви